Stateless (televisieserie) - Australische televisieserie
 Stateless (documentaire) - Belgische documentaire

Zie ook
 Staatloosheid